Grič, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Grič, un village de Croatie situé dans la municipalité de Žumberak, comitat de Zagreb.